Андрома́ха:
 Андромаха — в древнегреческой мифологии жена Гектора. Также имя одной из амазонок.
 «Андромаха» — пьеса Эврипида.
 «Андромаха» — пьеса Жана Расина.
 «Андромаха» — парусный корвет Черноморского флота России. Участник Крымской войны.
 (175) Андромаха — астероид.
  — 4 корабля Королевского военно-морского флота Великобритании и одна планированная субмарина.